Le tournoi de tennis de Reggio de Calabre est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1964 se dispute du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Robyn Ebbern.

En double mixte, la paire Robyn Ebbern et Bob Hewitt enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Reggio de Calabre

Navigation 

Reggio de Calabre
Sport à Reggio de Calabre
Sport en Italie en 1964
Sport en avril 1964
Tennis en mai 1964